M107 puede hacer referencia a:

El cañón autopropulsado M107;
El cúmulo globular M107;
El proyectil M107.